Toronto Blizzard ist der Name von zwei ehemaligen kanadischen Fußballvereinen.

 Für den von 1971 bis 1984 in der North American Soccer League (NASL) spielenden Verein, siehe Toronto Blizzard (NASL).

 Für den Verein gleichen Namens, der von 1986 bis 1992 in der Canadian Soccer League (CSL) und 1993 in der American Professional Soccer League (APSL) spielte, siehe Toronto Blizzard (1986–1993).